Ferhatlı ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Ferhatlı (Ardanuç), Ortschaft im Landkreis Ardanuç der türkischen Provinz Artvin
 Ferhatlı (Kozan), Ortschaft im Landkreis Kozan der türkischen Provinz Adana